Морепа () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма
 Морепа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін